Дарк (от  — «тёмный», «мрачный»):

Фамилия 
 Дарк, Дэнни (1938—2004) — американский актёр.
  (род. 1961) — британский археолог, член Королевского общества древностей (c 2003) и Королевского исторического общества.
 Дарк, Лиза Ли (род. 1981) — валлийская оперная певица и актриса озвучивания.
  (род. 1963) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Сент-Луис Блюз».
 Дарк, Мирей (1938—2017) — французская актриса, модель, сценарист и режиссёр.
 Дарк, Олег Ильич (род. 1959) — российский прозаик и эссеист.
  (1874—1947) — британский журналист, редактор газеты Church Times (1924—1941).
  (1922—2014) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1954) и в качестве менеджера «Окленд Атлетикс» (1974).
  (1901—1985) — австралийская писательница, обладатель Золотой медали Австралийского литературного общества (1934, 1936).
  (1932—2006) — британский политик, член Палаты общин (1979—1992).

Псевдонимы 
 Анита Дарк (род. 1975) — венгерская модель и стриптизёрша, бывшая порноактриса.
 Эйнджел Дарк (род. 1982) — словацкая порноактриса и модель.

Топоним 
 Дарк — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.

В музыке 
 Dark
 Дарк-психоделик-транс
 Дарк-метал
 Дарк-электро
 Дарк-кабаре

Игры 
 DARK

См. также 
 Дарк-эмбиент — направление электронной музыки.
 
 Гастон д’Арк